Падовано — італійське прізвище.

 Аннібале Падовано — італійський композитор пізнього Відродження.
 Мікеле Падовано — італійський футболіст.

 Джованні Падовано — італійський скульптор. 

Італійські прізвища